Iubal (o Jubal) – personaggio della Bibbia
 Vento di terre lontane (Jubal) – film del 1956
 Jubal (1993) – calciatore brasiliano